

Pessoas
Matilda Joslyn Gage
Phineas Gage

Localidades
Gagé
Gage (Oklahoma)

Outros
N-Gage

Desambiguação